Bismarckstraße steht für:

 Bismarckstraße (Bad Kissingen)
 Bismarckstraße (Berlin-Charlottenburg)
 Bismarckstraße (Berlin-Steglitz)
 Bismarckstraße (Bremen)
 Bismarckstraße (Bremerhaven)
 Bismarckstraße (Delmenhorst)
 Bismarckstraße (Düren)
 Bismarckstraße (Flensburg)
 Bismarckstraße (Hamburg)
 Bismarckstraße (Karlsruhe)
 Bismarckstraße (Ludwigshafen am Rhein)

Weiteres:
 Bismarck-Straße (Antarktika), eine Meerenge westlich der Antarktischen Halbinsel
 U-Bahnhof Bismarckstraße in Berlin
 Bahnhof Hannover Bismarckstraße

Siehe auch:

 Liste von Bismarckstraßen, zahlreiche weitere Bismarckstraßen
 Bismarckbrücke
 Bismarckplatz
 Bismarcksteg